FBK kan syfta på

 FBK (brandkår) – en brandkår bestående av frivilliga brandmän i Finland
 FBK – en idrottsförening i Karlstad, se Färjestads BK
 FBK Karlstad – en fotbollsförening från Karlstad
 FBK – en klass för invandrare med fokus på det svenska språket och samhället, se Förberedelseklass